Бротен:

 Бротен, Даниэль (род. 1982) — норвежский футболист нигерийского происхождения.
 Бротен, Майя (1896—1973) — шведская художница.
 Бротен, Нил (род. 1959) — американский хоккеист.
 Бротен и Гвендолин Валлийские (VI век) — валлийские святые.